Amoras (district), een district in Brazilië
 Amoras (fictief eiland), een eiland uit de stripreeks Suske en Wiske
 Amoras (stripreeks), een nevenreeks van Suske en Wiske op het gelijknamige eiland